Poznate osobe s imenom Ivan Milat:

 Ivan Milat-Luketa, (1922. – 2009.), hrvatski slikar
 Ivan Milat (rođ. 1944.), australijski serijski ubojica (Backpaker ubojstva)